Geometria diferencial
Em Geometria Diferencial, as fórmulas de Cartan relacionam a derivada de Lie ao longo de um campo vetorial, a derivada exterior e a contração.

Derivada de Lie e Contração 
Seja  um campo de vetores sobre uma variedade diferenciável. Seja  o fluxo (local) gerado por . Recordemos que para uma forma diferencial , podemos definir a forma diferencial  por

Essa forma diferencial é chamada de derivada de Lie de  ao longo de . Temos as seguintes propriedades:

Para  um campo vetorial, definimos o campo vetorial  por

Trata-se do colchete de Lie . Recorde que . A equivalência entre essas duas definições do colchete de Lie pode ser provada localmente; é um bom exercício no uso da regra da cadeia.

Se , a contração de  por  é a -forma dada por . Denota-se também por . Temos a propriedade

. É consequência da propriedade análoga do produto exterior.

As fórmulas mágicas de Cartan

Fórmula de homotopia de Cartan 
A fórmula é . Para a prova, note que (i) ambos os membros são transformações lineares; (ii) a fórmula vale para funções suaves; (iii) a fórmula vale para 1-formas exatas, isto é, para diferenciais ; (iv) se a fórmula vale para  e para , então vale para . Localmente, toda forma pode ser expressada utilizando essas operações, logo a fórmula vale para toda forma diferencial.

Segunda fórmula mágica 
A segunda fórmula de Cartan é . Não é muito difícil ver que é uma consequência da igualdade .

Definição invariante da derivada exterior 
Seja  e sejam  e  campos de vetores em . Temos , ; logo , então , ou, equivalentemente,

Com um pouco mais de trabalho, chegamos à fórmula

que pode ser usada para definir a derivada exterior, sem menção a sistemas locais de coordenadas.

Parênteses de Poisson 
Considere uma variedade simplética  e o parêntese de Poisson associado  Sejam  e  os campos Hamiltonianos associados às hamiltonianas , isto é, . Pelas duas fórmulas mágicas de Cartan,

Portanto, . Daí, ; logo . Equivalentemente, . Trata-se da identidade de Jacobi, que imediatamente nos dá o

Teorema de Poisson-Jacobi. Se  e  são integrais de movimento, também o é .

Referências